Miloš Tichý (* 17. prosince 1966 Počátky) je český astronom, bývalý manžel Jany Tiché. Pracuje na Hvězdárně na Kleti. Vyučuje na Katedře geografie Jihočeské university. Studoval na Gymnáziu v Pelhřimově. Vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze a Přírodovědeckou fakultu v Brně.

Je objevitelem značného počtu planetek. Definitivní označení bylo do 1. ledna 2015 přiděleno již 526 jím objeveným planetkám. Kromě toho na kleťské observatoři objevil 23. října 2000 periodickou kometu P/2000 U6 Tichý, po druhém návratu v roce 2008 dostala definitivní označení 196P/Tichý.

Na jeho počest byla pojmenována planetka (3337) Miloš.

Seznam objevených planetek

Externí odkazy 
 
 Jak byla nalezena kometa P/2000 U6 (Tichý)
 Rozhovor v pořadu Hyde Park Civilizace 9.3.2013 České televize
 Planetky objevené na Observatoři Kleť

Čeští astronomové
Objevitelé komet
Objevitelé planetek
Narození v roce 1966
Narození 17. prosince
Narození v Počátkách
Žijící lidé
Muži